Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 12 серпня. Участь взяли 40 спортсменів з 21 країни.

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Фінальне положення

Посилання 
 Регламент змагань